Bruce (MacLeish) Dern, acteur américain ;
 George Dern (1872-1936), homme politique américain ;
 Laura (Elizabeth) Dern, actrice américaine ;
 Mackenzie Dern (née en 1993), pratiquante de jiu-jitsu brésilien ;
 Adrar N' Dern.